Топ-модель по-американски, 11 сезон — одиннадцатый сезон американского реалити-шоу «Топ-модель по-американски». Шоу транслировалось на телеканале CW с 3 сентября по 19 ноября 2008 года.

Призами для этого сезона стали:
 Контракт с модельным агентством Elite Model Management
 Разворот в журнале Seventeen
 Контракт на 100,000 долларов с косметической компанией CoverGirl
Судьями в одиннадцатом сезоне стали ведущая Тайра Бэнкс, супермодель Полина Порискова, фотограф Найджел Баркер, тренер всех известных моделей Джей Александр или Мисс Джей. В этом сезоне девушки путешествовали в Амстердам, Голландия. Победительницей стала 19-летняя модель Макки Салливан из Лейк Фореста (Иллинойс).

Анали и Саманта снялись в сериале "Теория Большого Взрыва" в роли камео (сезон 2 серия 7).

В этом сезоне участвовали 3 девушки по имени Бриттани (Шэрон, Бриттани и Макки). На кастинге их вызывали по имени и с буквой в конце.

Участницы
(возраст указан на время конкурса)

Резюме

 Участница должна была выиграть в конкурсе, но проиграла
 Участница исключена
 Участница выиграла конкурс
 Участница выиграла в двух конкурсах
 Участница выиграла конкурс и была исключена
 Участница выиграла шоу
  Участница была отчислена вне судейства

 В 5 эпизоде Ханна была исключена вне судейства из-за ужасного выступления на дефиле.
 В 11 эпизоде после посещения дизайнеров лучшие отзывы были у Макки, но девушка проиграла конкурс из-за опоздания.

См. также 
 Топ-модель по-американски
 Топ-модель по-австралийски
 Топ-модель по-британски и ирландски
 Топ-модель по-русски

Примечания

Ссылки
 
 

11 сезон
Телесезоны США 2008 года